Příjmení Volk nosí více významných osobností:

 Helen Volk (* 1985) – zimbabwská pozemní hokejistka
 Hermann Volk (1903–1988) – německý římskokatolický kněz
 Igor Volk (1937–2017) – sovětský letec a kosmonaut
 Rita Volk (* 1990) – uzbecká herečka a modelka